Александр Житомирский:
 Житомирский, Александр Арнольдович (или Соломонович; 1907—1993) — советский художник, карикатурист и плакатист.
 Житомирский, Александр Матвеевич (1881—1937) — российский и советский композитор и музыкальный педагог.
 Житомирский, Александр Моисеевич (1906—1970) — советский театральный художник.